Filip IV. Francouzský zvaný Sličný (1268 Fontainebleau – 29. listopadu 1314 Fontainebleau) byl francouzský král z dynastie Kapetovců od roku 1285. Také byl jako manžel Jany I. navarrským králem-manželem. Proslul jako úspěšný a tvrdý vládce, který zahájil ve Francii centralizaci moci, vyhnal z ní Židy, zlikvidoval templářský řád a vynutil si přesun papežského stolce ze Říma do Avignonu a podporoval řemesla.

Život 
Vládu opíral o úřednictvo a organizovanou správu (viz též legisté). Sňatkem s Janou I. Navarrskou získal v roce 1284 království navarrské a hrabství Champagne. S anglickým králem Eduardem I. vedl válku o Gaskoňsko, dočasně ovládl Flandry (roku 1302 poražen u Kortrijku). Mocenský konflikt s papežem Bonifácem VIII. vyústil roku 1305 v papežovo zajetí a prosazení Francouze Klimenta V. na papežský stolec (od roku 1309 byla papežská rezidence přenesena do Avignonu).

K prosazení vlastní politiky svolal v roce 1302 poprvé generální stavy. Aby získal finanční prostředky, vystoupil roku 1307 proti řádu templářů, obvinil je z magie, sodomie a kacířství a zkonfiskoval jejich obrovský majetek. Templáře nechal uvěznit a roku 1310 na králův příkaz byli někteří upáleni a v roce 1312 dosáhl na papeži zrušení řádu. Dále vězněný velmistr templářského řádu Jacques de Molay a velkopreceptor Normandie Geoffroy de Charnay roku 1314 popřeli znovu vznesená obvinění a byli poté veřejně upáleni.

Dále Filip Sličný zlikvidoval trhy v Champagne a zavedl kvůli potřebě financování válečných výprav natrvalo daně, které se v nezměněné podobě vybírají dodnes. Jeho přínos k likvidaci volného trhu již nebyl v Evropě nikdy odčiněn. Zemřel při nehodě na lovu ve Fontainebleau, v okolí svého paláce. Jacques de Molay v posledním projevu před svou popravou Filipa IV. a papeže Klementa V. proklel a vyzval je na Boží soud, což se také zdánlivě vyplnilo. Papež Klement V. zemřel za měsíc a Filip IV. za osm měsíců po velmistrově popravě.

Závěr Filipovy vlády byl poznamenán skandálem zvaným „aféra v Nesleské věži“", kdy byly jeho tři snachy obviněny královou dcerou Isabelou z cizoložství, které se údajně odehrávalo v Tour de Nesle, jedné z věží středověkého opevnění Paříže. Skandál skončil uvězněním a popravami několika milenců a uvězněním princezen.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Návrh spojenecké smlouvy mezi Václavem II. a Filipem IV. Sličným 
 The Great Depression of the 14th Century - Murray N. Rothbard

Kapetovci
Francouzští princové
Francouzští králové
Navarrští králové
Hrabata ze Champagne
Katoličtí panovníci
Účastníci bitvy u Mons-en-Pévèle
Lidé exkomunikovaní římskokatolickou církví
Postavy Božské komedie (Peklo)
Úmrtí v souvislosti s nehodou na lovu
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození v roce 1268
Úmrtí 29. listopadu
Úmrtí v roce 1314
Muži
Narození ve Fontainebleau
Úmrtí ve Fontainebleau